Рали Оазис Париж-Дакар 1980, по-известно като Рали Париж-Дакар 1980, е второто издание на Рали Дакар.

Обща информация 
Стартът е на 1 януари в Париж, а финалът е на 23 януари 1980 г. в сенегалската столица Дакар. Маршрутът минава през Франция, Алжир, Мали, Мавритания, Нигер, Горна Волта и Сенегал. Участват общо 216 екипа (116 автомобила, 90 мотоциклета и 10 камиона), а до финала стигат едва 81 (49 автомобила, 25 мотоциклета и 7 камиона). В генералното класиране е въведено разделение по класове, освен това официално е въведен и клас за камиони. Състезанието печелят шведа Фреди Котулински (автомобили), французинът Сирил Невьо (мотоциклети) и алжирецът Атакат (камиони).

Етапи

Победители по етапи

Крайно класиране

Източници 
 "History of Dakar - RETROSPECTIVE 1979-2007"
 Dakar d'antan

Рали Дакар